Dryburgh ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Dryburgh (* 1966), schottischer Curler
 James Dryburgh (* 1975), britisch-schwedischer Curler und Curlingtrainer
 Roy Dryburgh (1929–2000), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Stuart Dryburgh (* 1952), britischer Kameramann

Dryburgh steht außerdem für:
 Dryburgh Abbey, eine schottische Klosterruine